Mirambel kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Mirambel (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Mirambel (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar